Rostock kan syfta på:

 Rostock – en stad i Tyskland
 Landkreis Rostock –  ett distrikt i Tyskland
 Rostocks universitet – en utbildningsplats i Rostock
 Dals Rostock –  en ort i Dalsland, Västra Götalands län
 SMS Rostock –  ett fartyg sjösatt 1912

Se även
 Råstock – en småort i Västerås kommun
 Råstock, Stockholm – en före detta sjökrog i södra Stockholm